— японский актёр театра и кино. Был одним из первых японских актёров послевоенного поколения, который получил международную известность, сыграв в таких фильмах, как «Хиросима любовь моя» режиссёра французской новой волны Алена Рене (1959) и «Женщина в песках» режиссёра японской новой волны Хироси Тэсигахары (1964).

Биография 

Учился на экономическом факультете университета Кэйо. В период Второй мировой войны служил офицером в императорской армии. В тяжёлый послевоенный год работал уличным торговцем (или как их называют в Японии — тэкия) и шахтёром. В дальнейшем проявил интерес к лицедейству и с 1946 по 1954 годы был актёром театральной труппы Tomoyoshi Murayamas Shinkyo Geki-dan Group, впоследствии сотрудничал с театральными труппами Geki-dan Seinen Haiyu-Klub, Gendaijin Gekijo и Gekidan Geki-kukan Kakuteru-Gruppen.

Дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль в фильме режиссёра Минору Сибуи «Лица цветов» (1949). Первую заметную роль сыграл год спустя, воплотив на экране роль честного и умного студента Сабуро в романтическом антивоенном фильме «Когда мы встретимся вновь», поставленном режиссёром Тадаси Имаи. Кадр из фильма, где герой Эйдзи Окады целует через стекло героиню актрисы Ёсико Куги, получил известность как один из символов послевоенного японского кино. Эта кинолента была награждена престижнейшими кинопремиями Японии — «Голубой лентой», «Кинэма Дзюмпо» и «Майнити». В этот период Эйдзи Окада присоединился к левому независимому движению и его представителям в лице Тадаси Имаи, Сацуо Ямамото и Хидэо Сэкигавы, в фильмах которых тогда снимался. У Тадаси Имаи он снялся ещё в «Памятнике лилиям» (1953), «Здесь есть источник» (1955) и в «Повести о чистой любви» (1957) и других фильмах. У Хидэо Сэкигавы исполнил роли в нескольких кинолентах, но особенно заметной была его роль Китагавы в известной антивоенной картине «Хиросима» (1953). А Сацуо Ямамото пригласил актёра сыграть в поставленных им двух военных драмах: в «Зоне пустоты» (1952) и в фильме «На исходе дня» (1954). Одной из лучших работ актёра этого периода была небольшая роль Синдзиро в семейной драме режиссёра Микио Нарусэ «Мать» (1952).

Не связанный долгосрочным контрактом с какой-либо одной кинокомпанией, Эйдзи Окада снимался на различных студийных площадках, в 1950-х годах чаще всего принимал участие в кинолентах движения независимых.

Международной известности Окада добился, сыграв роль главного героя (у него не обозначено имя) в фильме французского режиссёра Алена Рене «Хиросима, любовь моя» (1959). Эта экзистенциальная драма о любви между французской актрисой и японским архитектором имела большой успех у зрителей и критиков, которые хвалили актёра за его мастерство. Благодаря этой киноленте, широко демонстрировавшейся по всему миру, на японского актёра обратил внимание и пригласил для совместной работы в Голливуде, популярный американский киноактёр Марлон Брандо. Однако, их совместное появление в политической драме «Гадкий американец» (1963, реж. Джордж Инглунд) было не вполне удачным. Фильм оказался слишком пессимистичным и не захватывающим для массовой публики, и, вероятно, поэтому стал единственным голливудским опытом в карьере Окады.
 
В том же 1963 году Окада обратил на себя внимание, снявшись в роли мужа героини актрисы Сатико Хидари в фильме «Она и он», поставленном одним из представителей новой волны японского кино 1960-х годов Сусуму Хани.
 
Добился большого успеха, исполнив главную роль в экзистенциальной притче Хироси Тэсигахары «Женщина в песках» (1964, по роману Кабо Абэ). Окада сыграл роль энтомолога, заблудившегося в безлюдных дюнах и попавшего в плен к вдове, вынужденной жить в песчаной яме. В результате бесплодных попыток выбраться из ямы, герою приходится остаться с женщиной, чтобы скрасить её одиночество. Этот арт-хаусный фильм был номинирован в 1965 году на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В том же 1964 году Эйдзи Окада сыграл интересные роли в фильмах известных режиссёров Кэйсукэ Киноситы («Запах благовоний») и Масахиро Синоды («Убийство»). Хотя в последующие годы актёр снялся ещё во множестве фильмов и работал с крупными мастерами кинорежиссуры, в своём позднем периоде творческой карьеры он более сконцентрировался на работе в театре. Вместе со своей женой, актрисой Айко Вада основал театральную труппу, в которую привлёк молодых начинающих актёров.

Умер в 1995 году в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности. По воле актёра, его похороны были строго приватными, на которых присутствовали лишь близкие покойного.

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от сердечной недостаточности
Выпускники Университета Кэйо